Franz-Josefs-Bahn steht für:

 Kaiser Franz-Josephs-Bahn, eine ehemalige k.k. privilegierte österreichische Eisenbahngesellschaft
 Franz-Josefs-Bahn (Österreich), Bahnstrecke Wien – Gmünd
 Bahnstrecke Plzeň–Cheb (Pilsen – Eger)